

Ліпениці — село в гміні Ястшомб Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпениці — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства